Костёл миссионеров

 Костёл миссионеров (костёл Вознесения Господня) — костёл и монастырь в Вильнюсе
 Костёл миссионеров (костёл Святого Креста) — костёл и монастырь во Львове.
 Костёл миссионеров (костёл Пресвятой Троицы) — костёл и монастырь в деревне Лысково (Пружанский район)